Jean Vernier (1923-2006), athlète français.
 Jean Vernier (1909-1998), réalisateur français.
 Jean-Frédéric Vernier (1905-1980), médecin-militaire, compagnon de la Libération.